Kendel steht für:

 Kendel, eine verlandete Altstromrinne des prähistorischen Ur-Rheines
 eine Bauerschaft in der niederrheinischen Gemeinde Weeze
 Hermann Kendel (* 1936), deutscher Architekt und Wirtschaftswissenschaftler

Gewässer:
 Kendel (Niers), Zufluss der Niers zwischen Weeze und Goch-Hommersum
 Kendel (Gelderner Fleuth), zuletzt auch Uhlesrahm genannt, linker Zufluss des hier zunächst Schwarze Rahm genannten Gelderner Fleuths bei Voesch, Stadt Kempen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Schwafheimer Bruch-Kendel aus dem Schwafheimer Bruch bei Moers, mündet in den Aubruchkanal
 Plankendickskendel bei Neukirchen-Vluyn, wird abwärts zum Anrathskanal
 Eyllsche Kendel oder Schwanenbrückskendel bei Kamp-Lintfort-Eyll
 Littardsche Kendel am Staatsforst Rheurdt/Littard bei Rheurdt 
 Hoerstgener Kendel bei Kamp-Lintfort-Hoerstgen
 St. Huberter Kendel bei Kempen-St. Hubert, mündet in die Gelderner Fleuth
 Kendel bei Weeze (nicht identisch mit der o. g. Kendel bei Weeze), mündet in den Ottersgraben
 Traarer Kendel, ein Abschnitt des Moersbaches bei Krefeld-Traar

Siehe auch:
 Kandel
 Kendal (Begriffsklärung)
 Kindel